Piotr Chojnacki (1897-1969) – polski duchowny katolicki
 Piotr Chojnacki (ur. 1945) – polski prawnik i polityk
 Piotr Chojnacki (ur. 1974) – polski historyk